American Falls kan syfta på:

 American Falls – ett av tre vattenfall som tillsammans utgör Niagarafallen, se Amerikanska fallen
American Falls, Idaho – administrativ huvudort i Power County, Idaho, USA
American Falls-dammen – en dammbyggnad i Idaho, USA